7. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 30. listopadu – 10. prosince 1978 v Československu. Mistrovství se zúčastnilo 12 družstev, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do finálové skupiny. Týmy, které v základní skupině skončily na třetím místě, hrály o 7. - 9. místo. Mistrem světa se stal tým NDR.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A 

 NDR -  Rumunsko 13:9 (7:6)

30. listopadu 1978 - Gottwaldov

 Jugoslávie -  Korejská republika 28:21 (14:10)

30. listopadu 1978 - Gottwaldov

 Jugoslávie -  Rumunsko 16:14 (8:7)

1. prosince 1978 (17:00) - Gottwaldov

 NDR -  Korejská republika 29:12 (12:6)

1. prosince 1978 (18:30) - Gottwaldov

 NDR -  Jugoslávie 15:14 (7:7)

3. prosince 1978 - Gottwaldov

 Rumunsko -  Korejská republika 20:12 (11:6)

3. prosince 1978 - Gottwaldov

Skupina B 

 ČSSR -  Alžírsko 31:5 (19:1)

30. listopadu 1978 - Trnava

 SSSR -  Nizozemsko 26:12 (15:7)

30. listopadu 1978 - Trnava

 ČSSR -  Nizozemsko 20:13 (12:4)

1. prosince 1978 (17:00) - Trnava

 SSSR -  Alžírsko 23:5 (13:1)

1. prosince 1978 (18:30) - Trnava

 ČSSR -  SSSR 11:10 (5:5)

3. prosince 1978 - Trnava

 Nizozemsko -  Alžírsko 26:4 (13:0)

3. prosince 1978 - Trnava

Skupina C 

 Polsko -  Kanada 28:16 (14:4)

30. listopadu 1978 - Cheb

 Maďarsko -  SRN 23:15 (10:5)

30. listopadu 1978 - Cheb

 Polsko -  SRN 16:15 (5:8)

1. prosince 1978 (17:00) - Cheb

 Maďarsko -  Kanada 26:10 (15:6)

1. prosince 1978 (18:30) - Cheb

 Maďarsko -  Polsko 21:14 (12:9)

3. prosince 1978 - Cheb

 SRN -  Kanada 20:6 (10:2)

3. prosince 1978 - Cheb

Finále 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

 SSSR -  Maďarsko 19:13 (9:5)

5. prosince 1978 - Bratislava

 ČSSR -  Jugoslávie 13:13 (8:7)

5. prosince 1978 - Bratislava

 NDR -  Polsko 25:10 (11:4)

5. prosince 1978 - Bratislava

 Jugoslávie -  Polsko 18:14 (8:4)

6. prosince 1978 (16:00) - Bratislava

 Maďarsko -  ČSSR 14:13 (9:5)

6. prosince 1978 (18:30) - Bratislava

 SSSR -  NDR 14:12 (10:5)

6. prosince 1978 (20:00) - Bratislava

 NDR -  Maďarsko 14:5 (7:2)

8. prosince 1978 - Bratislava

 ČSSR -  Polsko 22:7 (10:4)

8. prosince 1978 - Bratislava

 SSSR -  Jugoslávie 15:11 (10:5)

8. prosince 1978 - Bratislava

 Maďarsko -  Jugoslávie 14:12 (8:7)

10. prosince 1978 (10:30) - Bratislava

 SSSR -  Polsko 17:5 (7:1)

10. prosince 1978 (15:00) - Bratislava

 NDR -  ČSSR 16:12 (8:5)

10. prosince 1978 (16:30) - Bratislava

O 7. - 9. místo 

 Rumunsko -  SRN 10:7(6:3)

5. prosince 1978 - Bratislava

 SRN -  Nizozemsko 20:17 (13:8)

6. prosince 1978 (14:30) - Bratislava

 Rumunsko -  Nizozemsko 25:19 (14:8)

7. prosince 1978 - Bratislava

All Stars

Soupiska 
1.  NDR

Trenéři: Peter Kretzschmar

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1978
Házená v Československu
Sportovní události v Bratislavě
Sportovní události v Trnavě
Sportovní události ve Zlíně
Sportovní události v Chebu
Sport v Československu v roce 1978